Torre de l'Àngel (Palma)
 Torre de l'Àngel (Pontós)
 Torre de l'Àngel (València)